Улица Ливера, улица Георгия Ливера — название улиц в Киеве, названных в честь  (1894—1918) — борца за установление Советской власти, члена Киевского комитета РСДРП (б), секретаря Подольского райкома партии в 1917—1918 годах, которое носили:

 Улица Ливера — название Андреевского спуска в 1928—1944 гг. (фактически — до 1942 года).
 Улица Георгия Ливера — название Притиско-Никольской улицы в 1957—1991 гг.